Wahlkreis Riesa steht für folgende Wahlkreise:

 Wahlkreis Riesa I
 Wahlkreis Großenhain – Riesa II